La saison 1975-1976 est la première saison du championnat de Suède de hockey sur glace sous le nom d'Elitserien. La saison régulière a débuté le  et s'est conclue le  sur la victoire du Brynäs IF.

Elitserien

Saison régulière 
Les dix équipes participantes sont rassemblées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent toutes à quatre reprises pour un total de 36 matchs joués. Les quatre premiers du classement final se qualifient pour les séries éliminatoires tandis que les deux derniers sont relégués en Division 1 pour la saison 1976-1977.

Classement 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs 
Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Séries éliminatoires 
Les séries se jouent au meilleur des trois matchs.

Trophées et récompenses

Division 1

Saison régulière 
Les 49 équipes participantes sont réparties dans quatre poules géographiques de 12 ou 13 équipes. Elles affrontent toutes les équipes de leur groupe à deux reprises pour un total de 22 ou 24 matchs joués. Dans chaque groupe, les quatre premiers du classement final se qualifient pour les séries éliminatoires tandis que les deux derniers sont relégués en Division 2 pour la saison 1976-1977.

Poule nord

Poule ouest

Poule sud

Poule est

Séries éliminatoires 
Les équipes qualifiées de la Poule Nord affrontent celles de la Poule Ouest tandis que celles de l'Est jouent contre celles du Sud. Chaque confrontation est joué en matchs aller-retour. Si chaque équipe compte une victoire à l'issue du temps réglementaire de la seconde rencontre, une prolongation est jouée, le premier qui marque étant déclaré vainqueur

Poule nord-ouest

Poule sud-est

Kvalserien 
Les quatre équipes qualifiées sont rassemblées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent toutes à deux reprises pour un total de six matchs joués. Les deux premiers du classement final sont promus en Elitserien pour la saison 1976-1977.

Notes et références 

1975-1976
1975 en Suède
Sport en Suède en 1976
Suede
Suede